Zweedse ijshockeyploeg (mannen)
 Zweedse ijshockeyploeg (vrouwen)